P75 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 75, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament